Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2020 vond plaats van maandag 17 tot en met zaterdag 22 februari 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de twintigste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2020. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Belinda Bencic was het vierde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, ontsnapte in de tweede ronde aan een wedstrijdpunt dat de Tunesische Ons Jabeur tegen haar had. Halep bereikte de finale, waarin ze moest aantreden tegen de ongeplaatste Kazachse Jelena Rybakina, die een week eerder ook al in de finale stond, in Sint-Petersburg. De Roemeense won de eindstrijd in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Halep wist voor de tweede keer het toer­nooi van Dubai op haar naam te schrij­ven. Het was haar 20e WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 696.860 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde. Herintreder Kim Clijsters was via een wildcard tot het toernooi toegelaten, en speelde hier haar eerste partij sinds 2012 – zij verloor van Garbiñe Muguruza.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters. Kiki Bertens, als zesde geplaatst, meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, aangezien zij finaliste was op het toernooi van Sint-Petersburg.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová slaagden erin hun titel te verlen­ge­n. In de finale ver­sloe­gen zij het als vijfde geplaatste koppel Barbora Krejčíková en Zheng Saisai in de match-tiebreak. Het was hun zevende gezamen­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

Het Belgische duo Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck verloor hun openingspartij.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Květa Peschke uit Tsjechië – zij waren het zesde reekshoofd, en bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Dubai 2020
Dubai